Au moins cinq navires en service dans la Royal Navy et une base navale ont porté le nom de HMS Warrior :
 le  est un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1781. Il est transformé en navire-caserne en 1818 puis en convict ship en 1840 et démoli en 1857.
 le  est le premier cuirassé à coque en fer britannique. Lancé en 1860, il est transformé en dépôt en 1902, renommé HMS Vernon III en 1904 et désarmé sous le nom de HMS Warrior en 1923. C'est aujourd'hui un navire musée dans le port de Portsmouth.
 le  est un croiseur protégé de classe Duke of Edinburgh lancé en 1905. Il est endommagé à la bataille du Jutland et sombre le lendemain.
 le  est un yacht réquisitionné par la Royal Navy de 1917 à 1918.
 le  est un porte-avions de classe Colossus lancé en 1944. Initialement nommé HMS Brave jusqu'en 1942, il est prêté à la marine canadienne de 1946 à 1948 puis vendu à l'Argentine et renommé ARA Independencia en 1958.
HMS Warrior est le nom officiel du quartier-général opérationnel de Northwood près de Londres entre 1963 et 1996. La base devient un quartier-général conjoint en 1996 puis est déclassé en 1999.

Sources 

 

Warrior